Die Liste von Spielern des FC St. Gallen umfasst eine Auswahl an Fussballspielern vor allem aus der jüngeren Vergangenheit, die beim FC St. Gallen zum Kader der ersten Mannschaft gehörten, unter Angabe von Zeitraum (Zugehörigkeit zum Verein), Anzahl der Einsätze und der dabei erzielten Tore.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers (Vorname, Nachname).
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft ist dasjenige Land erstgenannt, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
 Von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 Bis: Nennt das letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit.
 Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den FC St. Gallen absolviert hat.
 Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den FC St. Gallen erzielt hat.

Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert. Anklicken des Kopfes einer sortierten Spalte kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Liste der Spieler 

Stand: 15.06.2022

Quellen 
 FC St. Gallen auf www.weltfussball.de: FC St. Gallen: Spieler von A bis Z
 FC St. Gallen auf www.transfermarkt.ch: 

!
Sankt Gallen Fc
Fussballspieler Sankt Gallen Fc